Russische superliga B (mannen)
Russische superliga B (vrouwen)

Zie ook
Russische superliga (doorverwijspagina)